LGV Sud-Est